Casigua peut désigner :

Casigua : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Mauroa dans l'État de Falcón ;
 Casigua : capitale de la paroisse civile de Casigua, dans la municipalité de Mauroa dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme